Hans Rauh ist der Name folgender Personen:

* Hans Rauh (Maler) (* 1935), deutscher Maler 
 Hans Rauh (Fußballspieler) (* 1947), deutscher Fußballspieler 
 Hans-Christoph Rauh (* 1939), deutscher Philosoph und Autor
 Hans Ludwig Rauh (1892–1945), deutscher Lehrer und Mundartforscher

Siehe auch:
 Hans Rau